Graham Greene (1904–1991) – angielski powieściopisarz i dramaturg
 Graham Greene (ur. 1952) – kanadyjski aktor